Пацкуаро:

 Пацкуаро — город в штате Мичоакан (Мексика), основанный народом пурепеча
 Пацкуаро (озеро) — озеро, на берегу которого расположен город